Salterio hace referencia a varios artículos:

 Libro de los salmos.
 Salterio (libro de salmos), compendio o colección de salmos, composiciones musicales, líricas y sagradas.
 Salterio (instrumento musical), instrumento de cuerdas.